La Husqvarna FR250GP es una motocicleta de competición no vendida al público fabricada por Husqvarna para el Mundial de Motociclismo de Moto3 desde 2014 hasta 2015. Se reactivo su fabricación en 2020 tras su vuelta al campeonato. Es la motocicleta conducida por los pilotos Adrián Fernández y Romano Fenati.

Historia 
La motocicleta Husqvarna FR250GP se empezó a fabricar en 2014 hasta 2015, se discontinuó hasta 2020 que Husqvarna regresó al Campeonato Mundial de Motociclismo de Moto3 con los pilotos Alonso López y Romano Fenati quedando así en el tercer puesto en el Campeonato de Fabricantes, aunque en Moto3 solamente hay tres constructores incluyendo a Husqvarna.

Especificaciones técnicas 
La Husqvarna tiene una unidad de potencia KTM de 250 cc como indica el reglamento del Campeonato Mundial de Moto3, tiene una velocidad máxima de 220 km/h aproximadamente, con una transmisión de 6 marchas y frenos brembo

Su peso a punto es de 50 kg aproximadamente.

Referencias 

Motocicletas